Ectreposebastes är ett släkte av fiskar. Ectreposebastes ingår i familjen Setarchidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kindpansrade fiskar
Ectreposebastes